Джагер — фамилия.

 Джагер, Сэм (род. 1977) — американский актёр.
 Джагер, Эван (род. 1989) — американский легкоатлет.

См. также 
 Джегер
 Йегер